Was ihr wollt steht für:

 Was ihr wollt, Komödie von William Shakespeare (um 1601)
 Was Ihr wollt (1955) (Dwenadzataja notsch), sowjetischer Kinofilm von Jan Frid 
 Was ihr wollt (1963, Bundesrepublik), deutscher Fernsehfilm von Franz Peter Wirth 
 Was ihr wollt (1963, DDR), deutscher Fernsehfilm von Lothar Bellag 
 Was ihr wollt (1968, Deutschland), deutscher Fernsehfilm von Ludwig Cremer 
 Was ihr wollt (1968, Österreich), österreichischer Fernsehfilm von Hermann Lanske und Dietrich Haugk 
 Was Ihr wollt (1973), deutscher Fernsehfilm von Otto Schenk 
 Was Ihr wollt (1985), deutscher Fernsehfilm von Dieter Dorn 
 Was ihr wollt (1996) (Twelfth Night), britischer Kinofilm von Trevor Nunn
 Was Ihr wollt (2008), deutscher Fernsehfilm von Andreas Morell 
 Was Ihr wollt (2011), deutscher Fernsehfilm von Matthias Hartmann und Hannes Rossacher 
 Was ihr wollt (Album), Musikalbum von Gitte Hænning (2010)